José Barroso peut désigner :

 José Manuel Durão Barroso (né en 1956), homme politique portugais, ancien président de la Commission européenne ;
 José Alberto da Mota Barroso, (né en 1970), footballeur portugais ;
 Joselu, de son vrai nom José Luis Moreno Barroso (né en 1991), footballeur espagnol.